Großschönau je název vícero sídel:

 Großschönau (Dolní Rakousy) – městys v Dolních Rakousích v okrese Gmünd
 Großschönau (Sasko) – obec v Sasku v zemském okrese Zhořelec

dřívější název v němčině
 Peskowo (Kaliningrad) – část města Pravdinsk v Kaliningradské oblasti v Rusku, dřívější německý název Groß Schönau
 Velký Šenov – město v okresu Děčín, dřívější německý název Groß-Schönau in Böhmen

Externí odkazy